Ионишкское районное самоуправление (, до 1995 — Иони́шкский райо́н) — муниципальное образование в Шяуляйском уезде на северо-западе Литвы.

История 
7 декабря 1959 года к Ионишкскому району была присоединена часть территории упразднённого Жагарского района.

Население

Населенные пункты 
 2 города — Ионишкис и Жагаре;
 2 местечка — Крюкай и Скайстгирис;
 290 деревень.

Численность населения (2001):
 Ионишкис — 11 329
 Жагаре — 2312
 Скайстгирис — 964
 Крюкай — 602
 Юрдайчяй — 578
 Гатаучяй — 562
 Барюнай — 552
 Рудишкяй — 471
 Линкайчяй — 462
 Калнелис — 451

Староства 
Ионишкский район подразделяется на 10 староств:
 Гайжайчяйское (; адм. центр: Гайжайчяй)
 Гатаучяйское (; адм. центр: Гатаучяй)
 Жагарское (; адм. центр: Жагаре)
 Ионишкское (; адм. центр: Йонишкис)
 Крюкайское (; адм. центр: Крюкай)
 Кяпаляйское (; адм. центр: Кирнайчяй)
 Рудишкяйское (; адм. центр: Рудишкяй)
 Саткунайское (; адм. центр: Саткунай)
 Саугелаукское (; адм. центр: Барюнай)
 Скайстгирское (; адм. центр: Скайстгирис)

Известные уроженцы 
 Даунорас, Вацловас (р. 1937) — оперный певец, народный артист СССР (1986)

Примечания

Ссылки 

 

 
Районы Литвы